El Tratado de Waitangi (en inglés: the Treaty of Waitangi, maorí: Te Tiriti o Waitangi) se firmó en Waitangi, en la Bahía de las Islas (Nueva Zelanda), el 6 de febrero de 1840. Fue firmado por funcionarios de la corona británica actuando en representación de la reina Victoria I, y por jefes maoríes de la isla Norte. El residente británico James Busby ya había convencido a aproximadamente 35 de estos jefes a que pretendiesen la independencia bajo la denominación de «Confederación de las Tribus de Nueva Zelanda». El documento rubricado en Waitangi fue después entregado a otras localidades norteñas para obtener firmas maoríes adicionales.

Este tratado, referido comúnmente por los neozelandeses como The Treaty, justificaba que los ingleses hiciesen de Nueva Zelanda una colonia británica. Hoy se considera el punto fundacional de Nueva Zelanda como nación. 

No obstante, el gran problema radica en que se firmaron dos versiones, una en inglés y otra en maorí, y ambas tienen puntos discordantes. Por ejemplo, el uso de la palabra kawanatanga, que aparece en el Tratado para expresar el concepto de la soberanía. La versión maorí dice que ellos aceptan la permanencia de los británicos a costa de la protección permanente por parte de la corona. La versión británica dice que los maoríes se someten a la corona a cambio de la protección británica.

Texto de la versión en inglés del Tratado

Preámbulo

Primer Artículo

Segundo Artículo

Tercer Artículo

Tratado de compensación 
En 2008 siete Iwi, representando unas 100 000 personas, firmaron un tratado de compensación con el estado por las injusticias surgidas del tratado de Waitangi. Según este, el estado entregará a las tribus unas 176 000 hectáreas de terrenos forestales, y sus derechos de explotación, evaluados en unos US$316 millones. La licencia de explotación de los terrenos estará a nombre de la empresa semiestatal CNI Isi Holdings Limited, con un 13,3 % de participación estatal, y el 86,7 % restante de participación maorí.

Referencias 

Historia de Oceanía
Política de Nueva Zelanda
Maorí
Derecho indígena
Relaciones Nueva Zelanda-Reino Unido
Gobierno de Nueva Zelanda